Germania
 Studio für Elektronische Musik – studio di registrazione di Colonia
 Studio für Elektronische Musik – studio di registrazione di Dresda
 Studio für Elektronische Musik – studio di registrazione di Salisburgo